Polak oder Polák ist ein deutscher, slowakischer und tschechischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Polak ist ein Herkunftsname für Personen, die aus Polen stammen.

Namensträger 
 Adam Polak († 1514), polnischer Arzt und Humanist, siehe Adam von Bochinia
 Alfred Polak (1873–1955), österreichischer Schriftsteller, siehe Alfred Polgar
 André Polak (1914–1988), belgischer Architekt, siehe André und Jean Polak
 Anna Polak (1906–1943), niederländische Turnerin und Holocaustopfer
 Astrid Polak (* 1935), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Benedykt Polak (um 1200–um 1280), polnischer Franziskaner, siehe Benedictus Polonus
 Carel Polak (1909–1981), niederländischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker
 Charlotte Polak-Rosenberg (1889–1942), niederländische Feministin und Sozialaktivistin
 Eleni-Klaoudia Polak (* 1996), griechische Stabhochspringerin
 Ernst Polak (bis 1938 Pollak; 1886–1947), österreichischer Literaturagent
 Eva Polak (* 1948), deutsche Hörspiel-, Drehbuch- und Kinderbuchautorin
 Franz Polak (1909–2000), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Gottlieb Polak (1883–1942), Reitmeister der Spanischen Hofreitschule
 Hanna Polak (* 1967), polnische Dokumentarfilmerin
 Hanuš Polak (1925–2016), tschechisch-österreichischer Kameramann
 Henri Polak (1868–1943), niederländischer Gewerkschafter und Politiker
 Henriette Polak-Schwarz (1893–1974), niederländische Unternehmerin und Mäzenatin
 Isabell Polak (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Jacques J. Polak (1914–2010), niederländischer Ökonom
 Jakob Eduard Polak (1818–1891), österreichischer Mediziner, Ethnograph und Persienforscher
 Jakub Reys (Jakub Polak, Jacques le Polonais; um 1545–um 1605), polnischer Lautenist und Komponist

 Jean Polak (1920–2012), belgischer Architekt, siehe André und Jean Polak
 Jindřich Polák (1925–2003), tschechischer Regisseur
 Jiří Polák (1948–2014), tschechisch-deutscher Schriftsteller, Dramaturg, Drehbuch- und Hörspielautor
 Jiří Polák (Leichtathlet) (* 1998), tschechischer Sprinter
 Johann Friedrich Polak (1700–1772), deutscher Jurist und Mathematiker
 Julia Polak († 2014), britische Pathologin und Stammzellforscherin
 Kamila Polak (* 1978), österreichische Triathletin
 Karl Polak (1905–1963), deutscher Jurist
 Karl Polak (KZ-Häftling) (1916–1994), deutsches NS-Opfer und KZ-Häftling 
 Leo Polak (1880–1941), niederländischer Philosoph, Humanist und Freidenker
 Marcin Polak (* 1982), sehbehinderterer Radrennfahrer
 Martin Theophil Polak (um 1570–1639), polnischer Maler
 Michal Polák (1944–2021), tschechoslowakischer Musiker (Synkopy 61)
 Michel Polak (1885–1948), belgischer Architekt
 Milota Zdirad Polák (1788–1856), böhmischer Dichter und Militär

 Miroslav Polák (* 1966), tschechoslowakischer Skispringer
 Oliver Polak (* 1976), deutscher Komiker
 Otto Polak (1839–1916), österreichischer Jurist, Landwirtschaftsfachmann und Politiker
 Otto Polak-Hellwig (1885–1958), österreichischer Architekt
 Robin Polák (* 1978), deutscher Regisseur
 Roman Polák (* 1986), tschechischer Eishockeyspieler
 Sidney Polak (* 1972), polnischer Rockschlagzeuger
 Tomáš Polák (* 1974), tschechischer Schachgroßmeister
 Tomasz Polak (* 1952), polnischer Theologe und Hochschullehrer
 Vasek Polak (1914–1997), tschechisch-amerikanischer Autohändler, Rennfahrer und Rennstallbesitzer
 Viljem Polak (1843–1908), österreichischer Eisenbahntechniker und Unternehmer
 Vojtěch Polák (* 1985), tschechischer Eishockeyspieler
 Wilhelm Polak († 2015), deutscher Holocaustüberlebender
 Willem Polak (1915–1993), niederländischer SS-Angehöriger und Kriegsverbrecher
 Wim Polak (1924–1999), niederländischer Politiker (PvdA), Bürgermeister von Amsterdam
 Wojciech Polak (* 1964), polnischer Erzbischof

Siehe auch 
 Politische Akademie der ÖVP
 Pohlack
 Polack
 Pollack (Begriffsklärung)
 Pollak

Weblinks 
 Polak bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Slowakischer Personenname
Tschechischer Personenname